Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1930 года () прошёл в Амстердаме. Дата проведения чемпионата неизвестна.

Участвовало 10 участников. С 17 очками выиграл Йохан Вос — это его четвёртый национальный титул. Победитель двух последних чемпионатов Арнольд Дамме — третий, экс-чемпион Кес Келлер — второй.

Призёры 
 — Йохан Вос

 — Кес Келлер

 — Арнольд Дамме

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Примечания 

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
1930 год в Нидерландах
1930 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме